Zusammenschluss steht für:
 Assoziation (Marxismus) in der Arbeiterbewegung
 Bündnis zur Erreichung eines gemeinsamen Ziels
 Föderation (Organisationen), Körperschaft
 Organisation

Siehe auch:

 Allianz
 Association
 Bund
 Fusion (BKL)